Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях участвовало несколько истребительных полков с номером 13.

ВВС РККА 
 13-й истребительный авиационный Сталинградский полк, преобразован в 111-й гвардейский истребительный авиационный полк в августе 1943 года.

ВВС ВМФ 
 13-й истребительный авиационный полк ВВС Балтийского флота, сформирован в 1938 году, преобразован в январе 1942 года в 4-й гвардейский истребительный авиационный полк Балтийского флота.
 13-й истребительный авиационный Краснознамённый полк ВВС Балтийского флота, сформирован в 1942 году, преобразован в июле 1943 года в 14-й гвардейский истребительный авиационный полк Балтийского флота.
 13-й истребительный авиационный полк ВВС Северного флота, сформирован в июне 1942 года, расформирован в ноябре 1942 года.